kłus (chód) – sposób poruszania się zwierząt czworonożnych
 kłus (jeździectwo) – dwutaktowy chód konia